

Населені пункти та їхні частини
 Вільшаниця — гміна в Ліському повіті Підкарпатського воєводства
 Ольшаниця — село в гміні Загродно Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вільшаниця (Ольшаниця) — село в гміні Вільшаниця Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшаниця — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Ольшаниця — село в гміні Садлінкі Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Ольшаниця — частина міста Краків в Малопольському воєводстві

Примітки